Lista di città del Gabon.

Lista

Voci correlate 
 Dipartimenti del Gabon
 Province del Gabon

Altri progetti 

Centri abitati del Gabon
Gabon